Інститу́тська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Інститутська вулиця — вулиця в місті Біла Церква.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Буча.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Глухів.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Київ, знаходиться в історичній місцевості Липки у Печерському районі.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Інститутська вулиця — вулиця в місті Умань.

І